Milagros, municipalità delle Filippine nella Provincia di Masbate
Milagros, comune della Spagna nella Provincia di Burgos
Milagros, telenovela argentina del 1993
Milagros, nome proprio femminile